Manuel Argüelles puede referirse a:

 Manuel de Argüelles y Argüelles (1875-1945), político y banquero español, ministro de Hacienda y de Fomento con Alfonso XIII;
 Manuel Argüelles Sánchez (1893-1958), futbolista español.